Малакон — минералоид, разновидность циркона (наэгита) Zr[SiO4], с повышенным содержанием тория и редкоземельных элементов. Встречается преимущественно в субщелочных гранитоидах, альбититах, пегматитах, гидротермальных месторождениях тория.

История 
Впервые описан  в 1844 году.

Описание 
Отличается полной или частичной метамиктностью, присутствием адсорбированной воды; твёрдость (7 по шкале Мооса) снижена по сравнению с кристаллическим цирконом (7,5), с чем и связано название (от греч. malakos — «мягкий»). Плотность и содержание ZrO2 также меньше, чем у циркона.

Габитус от короткопризматичного до бипирамидального; имеет характерные радиально-лучистые выделения и сростки. Окраска от желтоватой до тёмно-бурой, часто пятнистая или зональная.

Практически не используется как циркониевая руда, но может служить источником редкоземельных элементов, в частности, скандия. За счёт содержания тория обладает радиоактивностью и используется для определения абсолютного возраста пород уран-свинцовым методом.

Другие свойства
 блеск стеклянный
 излом раковистый
 спайность отсутствует
 удельный вес средний
 черта отсутствует
 сингония тетрагональная
 генезис магматический.

Примечания

Литература

Ссылки 
 malakon на www.mindat.
 malakon на snl.

Минералы циркония
Минералы тория